oosters-orthodoxe kerken
 het Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel
 oriëntaals-orthodoxe kerken
 het patriarchaat van de Armeens-Apostolische Kerk in Constantinopel
 Rooms-Katholieke Kerk
 het patriarchaat van Constantinopel vóór het schisma van 1054
 het Latijns patriarchaat van Constantinopel dat bestond van 1204 tot 1286, en daarna tot 1965 als titulair patriarchaat.

Constantinopel